Юрий Владимирович Макаров (родился 24 апреля 1955, София, Болгария) — украинский журналист (телеведущий, документалист, писатель).

Председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (с декабря 2019).

Биография 
Родился в семье русских эмигрантов в Болгарии, отец инженер-химик (в 1972—1978 гг. политзаключённый), мать — камерная певица. Дед по отцу был капитаном лейб-гвардии Семёновского полка в Санкт-Петербурге. Дед по матери, с которым которого семья возвратилась на родину, был священником в сельских приходах в Болгарии, настоятелем Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.

Окончил Киевский университет им. Т. Шевченко, факультет романо-германской филологии (1972—1977).

 Февраль 1977 — август 1980 — лаборант кафедры языков, преподаватель французского языка в Киевской консерватории им. П. Чайковского.
 Август 1980 — март 1987 — корреспондент, обозреватель промышленно-экономической редакции, Радио-телеграфное агентство Украины (РАТАУ).
 Март 1987 — январь 1993 — редактор, режиссёр, студия «Киевнаучфильм», студия «Четверг».
 Январь 1994 — июль 1995 — заместитель главного редактора, газета «Контракт».
 С августа 1995 — на ТРК «Студия 1+1»: с сентября 1996 — ведущий программы «Телемания», автор-ведущий программ «Завтрак с 1+1», «Спецпроект Юрия Макарова», «Империя кино», «Документ», в 1998—2002 — главный редактор телеканала «1+1».
 В 2007—2009 шеф-редактор журнала «Український тиждень».
 В 2008—2009 вёл программу «Культурний фронт» на Первом национальном канале.
 В 2011—2013 — на канале ТВі, ведущий программ «Цивілізація» и «Цивілізація 2.0».

Награды 
Лауреат премии Телевизионной академии Украины «Золотая Эра» в номинации «Лучшая культурно-историческая программа», дважды лауреат премии «Телетриумф».

Личная жизнь 
Был женат четырежды. Дочь Мария 1997 г. р..

Библиография 
 2002 — повесть «Культурный слой» (рус., укр. перевод)
 2003 — сборник эссе «Письма к незнакомке» (рус.)
 2010 — повесть «Гений места» (укр.)
 2013 — повесть «Без четверти десять» (укр.)
 статьи в периодике.

Фильмография 
 1991 — «Мелочи»
 1992 — «Лестница в небо»
 1993 — «Вначале было слово»
 2001 — документальный сериал «Мой Шевченко» и др.

Примечания

Ссылки 
 Статьи Ю.Макарова в «Украинском тыждне»

Писатели по алфавиту
Украинские писатели
Писатели Украины
Телеведущие канала «1+1»
Выпускники Киевского университета
Писатели Украины XX века
Украинские писатели XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писатели XXI века